Aulopus är ett släkte av fiskar. Aulopus ingår i familjen Aulopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Laxtobisartade fiskar
Aulopus